nhz – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Santa María la Alta